Ciudad er spansk for "by", og en række byer har navne, der begynder med dette:

 Ciudad Guatemala – Guatemalas hovedstad
 Ciudad Guayana – en by i Venezuela
 Ciudad Juárez – en by i Mexico
 Ciudad Real – en by i Spanien
 Ciudad Real (provins) – en provins rundt om denne by
 Ciudad de México – Mexicos hovedstad
 Ciudad de Panamá – Panamas hovedstad
 Ciudad del Este – en by i Paraguay